James H. Johnson – brytyjski łyżwiarz figurowy
 James P. Johnson – amerykański pianista jazzowy
 James Johnson – amerykański koszykarz
 James Johnson – amerykański zapaśnik